Il termine Tanina può riferirsi a:

Astronomia
 825 Tanina, asteroide

Nomi
 variante femminile del nome proprio di persona Tano

Zoologia
 Tanina – genere di imenotteri della famiglia Pteromalidae

Altri progetti